Kallen steht für:
 Kallen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen, heute Zwetnoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Kallen (Berg), Berg in der Sør Rondane, Königin-Maud-Land, Antarktika

Personen:
 Hans Kallen (1901–1974), deutscher Ingenieur und Manager
 Horace Kallen (1882–1974), US-amerikanischer Philosoph
 Gerhard Kallen (1884–1973), deutscher Historiker
 Jackie Kallen (* 1952), US-amerikanische Boxmanagerin
 Kitty Kallen (1922–2016), US-amerikanische Sängerin
 Paul-Bernhard Kallen (* 1957), deutscher Manager
 Peter Wilhelm Kallen (1910–1979), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Callen (Begriffsklärung)